Ostreola est un genre de mollusques bivalves de la famille des Ostreidae. Actuellement, selon ITIS, World Register of Marine Species, ce taxon est considéré invalide et intégré au genre Ostrea.

Liste d'espèces 
Selon  :
 Ostreola conchaphila (Carpenter, 1857) Non valide
 Ostreola equestris (Say, 1834) Non valide

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 
 

Genre de bivalves (nom scientifique)
Ostreida